Giovanni Caccamo – cantante italiano
 Giovanni Caccamo – regista italiano